Super ninja (ang. Supah Ninjas) – amerykański serial komediowy Nickelodeon, który swoją światową premierę miał 17 stycznia 2011 roku. W Polsce premiera serialu odbyła się w 8 października 2011 roku na kanale Nickelodeon HD, a 5 listopada 2011 roku także na antenie Nickelodeon Polska. Od 24 listopada 2012 roku serial był nadawany na kanale TVP1.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach Mike’a Fukunagi – amerykańsko-japońskiego nastolatka, który pewnego dnia dowiaduje się, że należy do klanu legendarnych wojowników ninja.

Bohaterowie

Główni 
 Mike Fukunaga (Ryan Potter)
 Owen Reynolds (Carlos Knight)
 Amanda McKay (Gracie Dzienny)
 Dziadek "Holo-dziadzio" Fukunaga (George Takei)
 Yamato (Travis Wong, Jake Huang i Matthew Yang King)

Pozostali 
 Martin Fukunaga (Randall Park)
 Kuzyn Conner (Brandon Soo Hoo)
 Cameron Vanhauser (Jordan Nichols)
 Kelly (Giselle Bonilla)

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Master Film
Reżyseria: Małgorzata Boratyńska
Dialogi polskie: Antonina Kasprzak
Tekst piosenki: Andrzej Brzeski
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Fijałkowska
Nadzór merytoryczny: Aleksandra Dobrowolska i Katarzyna Dryńska
Wystąpili:
 Agnieszka Fajlhauer – Amanda McKay
 Piotr Deszkiewicz – Owen Reynolds
 Przemysław Wyszyński – Mike Fukunaga
 Łukasz Talik – Robot Yamato
 Wojciech Paszkowski –
 Dziadek Mike’a,
 Kagema Fukanaga (odc. 26, 28, 31)
 Janusz Wituch – Martin Fukanaga – tata Mike’a
 Agnieszka Matynia – Kelly
 Adam Krylik – Rym (odc. 1)
 Małgorzata Boratyńska –
 głos odliczający do autodestrukcji bazy (odc. 1),
 Katherine / Katara (odc. 4),
 Julie (odc. 11, 14-15, 20, 26)
 Miłogost Reczek –
 Dwutonowy Harley (odc. 2, 25),
 Teddy/Komodo (odc. 7)
 Grzegorz Kwiecień –
 Szach Mat (odc. 3, 12, 25),
 Optic (odc. 6),
 LeShawn (odc. 9)
 Andrzej Chudy –
 Mechanov (odc. 5),
 wujek Jerry (odc. 10)
 Mikołaj Klimek –
 Detektyw Briggs (odc. 5),
 Artur Vanhauser (odc. 7),
 prokurator (odc. 10)
 Agata Gawrońska –
 Buzzsaw (odc. 5),
 Sierra (odc. 9)
 Przemysław Stippa –
 James (odc. 6),
 Limel (odc. 9),
 Domenic Magnificus (odc. 16),
 Wesley (odc. 30)
 Michał Podsiadło –
 Cameron Vanhauser (odc. 7, 13, 16, 23),
 Flint Forester (odc. 27)
 Beniamin Lewandowski – Connor (odc. 8, 10, 14, 17-18, 21, 26, 31)
 Robert Tondera –
 pan Bradford (odc. 8),
 głos reportera telewizyjnego (odc. 8),
 Johan (odc. 14),
 Harry (odc. 19)
 Klaudiusz Kaufmann – Lalkarz (odc. 11)
 Ryszard Olesiński – Eternum (odc. 12)
 Agnieszka Kunikowska – Jutrzenka (odc. 13)
 Izabella Bukowska –
 Clarissa (odc. 13, 25),
 Melanie (odc. 22)
 Zbigniew Konopka – Charles White / Grom (odc. 14)
 Cezary Kwieciński –
 Berg (odc. 15),
 trener Babcock (odc. 18),
 pan Poopstain (odc. 30)
 Krzysztof Szczerbiński –
 X (odc. 15, 25),
 złodziej (odc. 27)
 Sebastian Cybulski – Pan Wspaniały (odc. 15)
 Karol Wróblewski –
 Mallini Magnificus (odc. 16),
 jeden z Ninja Ishiny (odc. 18),
 Trumbull (odc. 23)
 Hanna Kinder-Kiss – Veronica (odc. 16)
 Monika Wierzbicka – Bezire (odc. 16)
 Anna Sroka – Chantelle (odc. 16)
 Jacek Kopczyński –
 Mistrz Shin (odc. 17-18),
 dyrektor szkoły (odc. 21, 23),
 woźny (odc. 24),
 policjant w śmigłowcu (odc. 26)
 Grzegorz Drojewski – Spencer / Kopniak (odc. 19)
 Marek Bocianiak – sir Nigel (odc. 19),
 Paweł Szczesny – pan Mróz (odc. 20)
 Beata Jankowska-Tzimas – pani Scott (odc. 22)
 Zbigniew Kozłowski – strażnik (odc. 22)
 Julia Kołakowska – Isabelle (odc. 24)
 Anna Wodzyńska – Tiff (odc. 28)
 Małgorzata Szymańska – Paloma Peru (odc. 29-30)
 Paweł Ciołkosz – Shadow Fly (odc. 29)
 Miłosz Konkel – Quentin (odc. 30)
 Anna Apostolakis-Gluzińska
 Adam Bauman
i inni

Lektor: Dariusz Odija

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2013